En l'evangeli segons sant Mateu Aquim fou el fill de Sadoc i el pare d'Eliüd.

Referències

Enllaços externs 
 www.wikicristiano.org
 Genealogia de Jesús 

Genealogia de Jesús
Personatges bíblics